G11 peut faire référence à :

Domaine militaire et armes 
 , un destroyer de la Royal Australian Navy ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 HK G11, un fusil d'assaut ouest-allemand.
 Gribovski G-11, un planeur

Médecine 
 Ataxie héréditaire, d'après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Canon PowerShot G11, un appareil photo numérique de Canon.

Politique 
 G11, un groupe politique informel au Cameroun dont l'ambition serait la conquête du pouvoir en 2011.

Transports 
Automobile
 BMW Série 7 (G11/G12), sixième génération de la BMW série 7.

Chemin de fer
 G11 AL 5501 à 5547, une série de locomotives à vapeur.

Route
  Route nationale slovène G11 reliant Koper à la frontière croate.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres